Брэндон Джонс:
  (род. 1987) — американский легкоатлет.
 Джонс, Брэндон (актёр) (род. 1988) — американский актёр.